Norra Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Abborrtjärn (Glava socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Norra Abborrtjärn (Järnskogs socken, Värmland, 661762-129886), sjö i Eda kommun,  (5,89 ha)
Norra Abborrtjärn (Järnskogs socken, Värmland, 662449-129557), sjö i Eda kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,9 ha)
Norra Abborrtjärn (Västra Fågelviks socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Dalby socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (12 ha)
Norra Abborrtjärnen (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Norra Abborrtjärnen (Norra Ny socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Norra Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,

Se även
Abborrtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn